La famiglia Addams è un gruppo di personaggi creati dal disegnatore Charles Addams. Altri significati possono essere:

Cinema 
 La famiglia Addams  (The Addams Family) – film statunitense del 1991 diretto da Barry Sonnenfeld.
 La famiglia Addams (The Addams Family) – film di animazione statunitense del 2019 diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon.

Teatro 
 La famiglia Addams (The Addams Family) – musical statunitense del 2010, con musiche composte da Andrew Lippa su libretto di Marshall Brickman e Rick Elice.

Televisione 
 La famiglia Addams (The Addams Family) – serie televisiva live-action del 1964.
 La famiglia Addams  (The Addams Family) – serie televisiva animata del 1973.
 La famiglia Addams  (The Addams Family) – serie televisiva animata del 1992.

Pagine correlate 
The Addams Family